Il singolare del torneo di tennis Nord LB Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Francisco Roig che ha battuto in finale Félix Mantilla 6-2, 2-6, 6-2.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (quarti di finale)
 Félix Mantilla (finale)
 Karim Alami (primo turno)
 Albert Portas (secondo turno)

 Galo Blanco (semifinali)
 Gilbert Schaller (primo turno)
 Carlos Costa (quarti di finale)
 Oleg Ogorodov (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 1997